Lachapelle (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lachapelle (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Lachapelle (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Lachapelle (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 David LaChapelle – amerykański fotograf, artysta i producent filmowy